«Міський лікар» () — це медичний, драматичний і романтичний турецький телесеріал 2022—2023 років, створений компанією ARC Yapım. В головних ролях — Озан Акбаба, Хазал Субаші, Деніз Джан Актас, Вільдан Атасевер.

Перший епізод вийшов в ефір 8 квітня 2022 року.

Серіал має 2 сезони. Завершився 32-м епізодом, який вийшов у ефір 18 січня 2023 року.

Режисер серіалу — Арда Саригун.

Сценарист серіалу — Ількер Аслан, Бариш Ердоган, Рахсан Чигдем Інан.

Серіал є адаптацією південнокорейського романтичного серіалу Dr. Romanticen.

Сюжет 
Перетинаються шляхи Омера та Лейли, що працюють в одній престижній клініці.

Доктор Хакан Айдінер, хірург, відомий своєю екстраординарністю, стане для них вчителем, на якого всі хочуть рівнятися.

Актори та ролі

Огляд

Рейтинги серій

Примітки 
Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022

Посилання 
 Міський лікар  на офіційному сайті TRT 1
 
 
 
 
 
 

Телесеріали турецькою мовою